Ndop peut désigner :
 Ndop, une commune du Cameroun dans la région du Nord-Ouest
 la plaine de Ndop, une plaine dans l'ouest du Cameroun
 le ndop, une étoffe traditionnelle bamiléké